Avondwake, gebruik van familie en vrienden om bij een overledene te waken voorafgaand aan de uitvaart
 Dodenwake (roman), boek van Stephen King uit 1983